Казелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Казелли, Катерина (род. 1946) — итальянская певица, актриса и музыкальный продюсер.
 Казелли, Кьяра (род. 1967) — итальянская актриса и фотограф.
 См. также 
 Казелла (значения)